Un hurleur, dans le vocabulaire courant, désigne de façon souvent péjorative une personne qui a l'habitude de hurler, de pousser des cris ; ou bien par analogie une chose ou un élément naturel qui produit des sons, des bruits semblables à un ou à des hurlements.
 Les hurleurs (genre Alouatta) sont des singes d'Amérique tropicale de la famille des atélidés.
 Le Hurleur (« Banshee » en VO) est un personnage de comics, membre des X-Men.
 Les Hurleurs est le titre d'un épisode de la  de la série télévisée X-Files.
 Les Hurleurs est un groupe de musique.